Joes Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Joes Island (Florida)
 Joes Island (Georgia)
 Joes Island (Louisiana)
 Joes Island (Hancock County, Maine)
 Joes Island (Kennebec County, Maine)
 Joes Island (Montana)
 Joes Island (New Hampshire)
 Joes Island (South Carolina)

Siehe auch:
 Joe Island